Голубовська — українське прізвище.

 Голубовська Надія Йосипівна — російська піаністка, клавесиністка та музичний педагог.
 Голубовська Ольга Анатоліївна — український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор;

Див. також 
 Голубовський
Українські прізвища